Кубок Америки по футболу среди женщин () — футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди женских национальных сборных стран Южной Америки. Первый розыгрыш соревнований прошёл в 1991 году под названием чемпионат Южной Америки по футболу среди женщин (); своё нынешнее название турнир получил в 2014 году.

Кубок Америки проводится раз в несколько лет — периодичность розыгрышей неоднократно менялась. С 2006 года регулярные розыгрыши турнира проводятся раз в четыре года. Кубок Америки является отборочным турниром для участия южноамериканских команд в женском чемпионате мира.

В Кубке Америки участвуют все 10 стран-членов КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. Рекордсменом по числу побед в Кубке Америки является сборная Бразилии, которая одерживала верх в 7 из 8 розыгрышах турнира, ещё одна победа на счету аргентинок.

Призёры

Статистика 
Среди команд КОНМЕБОЛ лишь сборная Боливии ни разу не входила в четвёрку лучших на Кубках Америки среди женщин.

См. также 
 Кубок Америки по футболу